Fulvius Macrianus – Macrianus Senior
 Macrianus II – Macrianus Junior